Gillérion ist der Familienname folgender Personen:

 Emile Gilliéron (1851–1924), Schweizer Maler und Restaurator, tätig in Griechenland
 Emile Gilliéron fils (1885–1939), Schweizer Maler und Restaurator, tätig in Griechenland
 Jules Gilliéron (1854–1926), schweizerisch-französischer Romanist und Dialektologe
 Lauriane Gilliéron (* 1984), Miss Schweiz 2005
 Peter Gilliéron (* 1953), Schweizer Jurist und Fußballfunktionär
 René Gilliéron (1922–1998), Schweizer Lokalhistoriker und Autor